Nowopoltawka (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowopoltawka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Nowopoltawka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Nowopoltawka (Nowyj Buh), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh
 Nowopoltawka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw